Терминальный символ (терминал) — многозначный термин.
 В теории формальных языков терминальный символ — объект формальной грамматики, имеющий в нём конкретное неизменяемое значение и являющийся элементом построения слов данного языка.
 В программировании терминальный символ — элемент последовательности объектов, обозначающий окончание данной последовательности. Используется, например, в нуль-терминированных строках, в таком случае он называется нуль-терминатором.

Примечания